Rodopi – unità periferica della Grecia
Rodopi – comune della Bulgaria
Monti Rodopi – catena montuosa compresa tra Grecia e Bulgaria
Rodopi – antica fiaba egiziana
Rodopi Editore – casa editrice